Кампо Треинта и Синко има више значења:

 Кампо Треинта и Синко, Ел Саусито (Рива Паласио), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Кампо Треинта и Синко, Блоке 705 (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику